Die Abkürzung AKC steht für:
 Flughafen Akron, Akron, Ohio, USA (IATA-Code)
 American Kennel Club
 Associateship of King's College, siehe King’s College London 
 Alpiner Kajak Club
 Ananda Kentish Coomaraswamy, indischer Kunsthistoriker und Philosoph

Abkürzung